E6 puede referirse a:

 Ruta europea E6, parte de la Red de Carreteras Europeas.
 Boeing E-6 Mercury, un avión de pasajeros de 1989.
 E06, código CIE-10 de Tiroiditis.
 E6, primera nota del registro de silbido.
 E6 (matemáticas), un grupo de Lie en matemáticas.